Zbigniew Kaczmarek (1946) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes lengyel súlyemelő
 Zbigniew Kaczmarek (1962) lengyel válogatott labdarúgó